Кулятино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кулятино — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Кулятино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.